Chardonnay, une commune de Saône-et-Loire ;
 Le chardonnay, un cépage blanc.